Фоминская-2 — деревня в Вельском районе Архангельской области. Входит в состав Муниципального образования «Усть-Вельское».

География 
Деревня расположена в южной части Архангельской области, в таёжной зоне, в пределах северной части Русской равнины, в 8 километрах на юг от города Вельска, на правом берегу реки Пежма при впадении в неё притока Шавшуга. Ближайшие населённые пункты: на севере, на противоположенном берегу реки, деревни Фоминская-1 и Павловская.
 Часовой пояс

Население

История 
Указана в «Списке населённых мест по сведениям 1859 года» в составе Вельского уезда(1-го стана) Вологодской губернии под номером «1876» как «Өоминское(Середняя Горка)». Насчитывала 31 двор, 102 жителя мужского пола и 103 женского. Таким образом, деревня не разделялась на правобережную и левобережную часть..

В материалах оценочно-статистического исследования земель Вельского уезда упомянуто, что в 1900 году в административном отношении деревня входила в состав Заручевского сельского общества Никифоровской волости. На момент переписи в селении Ѳоминское находилось 47 хозяйств, в которых проживало 128 жителей мужского пола и 166 женского.

Примечания 

Населённые пункты муниципального образования «Усть-Вельское»